Alia Bhatt – attrice e cantante indiana
 Mahesh Bhatt – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano
 Robin Bhatt – sceneggiatore indiano
 Vishwa Mohan Bhatt – musicista indiano